Gomphochernes är ett släkte av spindeldjur. Gomphochernes ingår i familjen blindklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blindklokrypare
Gomphochernes